Файнголд () — английская фамилия. Известные носители:
 Файнголд, Бенджамин (род. 1969) — американский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Файнголд, Джина Линн — американская шахматистка, международный мастер среди женщин (1990).
 Файнголд, Расс (род. 1953) — американский политик, член сената США от демократической партии с 1993 по 2011 год, сенатор штата Висконсин с 1983 по 1993 год.